Nobody’s Fool (dt. etwa „niemandes Idiot“) steht für:

den Originaltitel mehrerer Spielfilme:
 Nobody’s Fool (1921) von King Baggot
 Nobody’s Fool (1936) von Arthur Greville Collins und Irving Cummings
 Sei stark, Cassie! (1986) von Evelyn Purcell
 Nobody’s Fool – Auf Dauer unwiderstehlich (1994) von Robert Benton
 Nobody’s Fool (2018) von Tyler Perry

den Titel mehrerer Musikstücke:
 Nobody’s Fool (Lied), ein Lied der amerikanischen Hard-Rock-Band Cinderella (1986)
 ein Lied von Kenny Loggins (1988)
 ein Lied von Avril Lavignes Album Let Go (2002)

den Titel eines Romans:
 Nobody’s Fool (Roman) von Richard Russo aus dem Jahr 1993